Frolovka (Koersk)
 Frolovka (Kaloega) - dorp in the Russische oblast Kaloega